Никола́й Миха́йлович Зу́барев (10 января 1894, Москва — 1 января 1951, там же) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1924), международный арбитр (1951, посмертно), заслуженный мастер спорта СССР (1947). Двукратный чемпион Москвы (1927, 1930). По профессии экономист.

Спортивные результаты

Литература 
 «Шахматы в СССР». № 2 февраль 1951. С.58

Примечания

Ссылки 

Чемпионы Москвы по шахматам
Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Мастера спорта СССР
Международные арбитры по шахматам
Шахматные арбитры СССР